Ng kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis S.P. Ng
 Heok Hee Ng
 Peter K.L. Ng

Robotskapade auktorsförkortningar